Por mal paso puede entenderse:

  Mal Paso es un barrio ubicado en el municipio de Aguada en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico.

 En un río navegable un tramo donde las condiciones de navegabilidad se ven perjudicadas, en forma permanente o estacional. Mal paso